Osoby:
 Georg Lendorff – szwajcarski reżyser
 Ludwig Lendorff – niemiecki architekt

Zobacz też:
 Lendorf